Aagesen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Aagesen (1826–1879), dänischer Jurist und Politiker
 Astrid Aagesen (1883–1965), dänisch-schwedische Designerin und Kunsthandwerkerin
 Peder Aagesen (1546–1591; auch: Peter Haagensen, Petrus Haggaeus), dänischer Philologe
 Sven Aagesen (12. Jahrhundert) oder Sven(d) Aggesen, dänischer Geschichtsschreiber
 Truid Aagesen (vor 1593 – nach 1625), auch Truid Ågesen, Theodoricus Sistinus, Theodorico Sistino, Trudo Haggaei Malmogiensis, dänischer Organist und Komponist